Forkortelsen DHK kan henvise til:
 Dansk Håndboldklub Flensborg
 Dansk Håndværks Kvinder
 Drammen Håndballklubb